Фойтсберг () — городская община в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Город Фойтсберг является центром округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  61625.

Население

Состав общины

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Майкснер (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест (31 в 2005г.):

 Социал-демократы (СДПА) занимают 14 мест (22 в 2005г.)
 Народники (АНП) занимают 4 мест (5 в 2005г.)
 Свобода (АПС) занимают 4 места (2 в 2005г.)
 Зелёные (З-ЗА) занимают 1 место (1 в 2005г.)
 Независимые: 1 место (1 в 2005г.)
 Коммунисты (КПА) занимают 1 место (0 в 2005г.)

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии
Окружные центры Штирии